Буковица-Горня может означать:
 Буковица-Горня (Биелина) — посёлок в общине Биелина в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
 Буковица-Горня (Миличи) — посёлок в общине Миличи в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
 Горня-Буковица — населённый пункт в Сербии.